Тенишево () — посёлок городского типа в Камско-Устьинском районе Республики Татарстан России.

Образует муниципальное образование посёлок городского типа Тенишево со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

Население —  чел. ().

География 
Посёлок расположен на правом берегу Волги (Куйбышевское водохранилище) в 7 км к северо-западу от Камского Устья.

Населенный пункт расположен на склоне Богородских гор. Рядом находится памятник природы Юрьевская пещера. Кроме того, имеется свободный доступ в штольни старых разработок гипсового камня Гипсы-1.

История 
Населённый пункт основан в начале 1930-х годов. На руднике работали жители соседних деревень Тенишево (в народе Русское Тенишево), что стояла рядом с рудником, и Малое Мереткозино (в народе Татарское Тенишево). Статус посёлка городского типа — с 1997 года, до этого являлся частью посёлка Камское Устье.

До 16 июня 1999 года назывался посёлком имени 9-го Января.

Население

Экономика 
Имеется пристань, ведётся добыча гипса

Ссылки 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Татарстана
 ОКАТО

Примечания

См. также 
 Тенишевы
 Тенишев

Посёлки городского типа Татарстана
Населённые пункты Камско-Устьинского района
Муниципальные образования Камско-Устьинского района
Городские поселения Татарстана